

Astronomia 
408 Fama – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Fama, comune del Brasile nello stato del Minas Gerais
 Fama, comune del Mali nel circondario di Sikasso

Marina 
Fama, fregata della Marineria veneziana

Mitologia 
Fama, divinità allegorica personificazione della voce pubblica nella mitologia romana

Persone 
Eugene Fama – economista statunitense
Serafino Famà – avvocato italiano